УАЗ-451В — один з варіантів автобуса малої вмістимості Ульяновського автомобільного заводу. Кузов цільнометалічний, вагонного типу, вміщує 9 чоловік, включаючи водія. Чотирьохдверний: дві дверки з правої сторони, одну - з лівої, і задню - двохстулкову. 

За останнім рядом сидінь знаходиться відділення для багажа. Кузов обладнаний вентиляційним і опалювальним приладом.

Витрата палива - 14 л на 100 км пробігу. На ньому використаний двигун автомобіля «Волга», який встановлений між двома передніми сидіннями. Акумуляторна батарея розташована за сидінням водія.

Зчеплення - однодискове, сухе, коробка передач має синхронізатори для включення ІІ і ІІІ передач.

Підвіска являє собою чотири поздовжні напівепілептичні ресори, які працюють разом з чотирма гідравлічними амортизаторами. Кінці ресор зароблені в гумові подушки.

Примітки

Джерела 
 Стаття: «Новая техника», с.-25. Журнал «За рулем» №4, 1959 рік. Тираж 125 000.

Автомобілі 1950-х
Автомобілі 1960-х
Автомобілі 1970-х
Автомобілі 1980-х
Автомобілі 1990-х
Автомобілі 2000-х
Автомобілі 2010-х
Автомобілі УАЗ
Радянські автомобілі